Rasterbild steht für:

 Rastergrafik in der Computergrafik
 Riefelbild in der Malerei